Prasanna ist der Name folgender Personen:

 Prasanna (Dramatiker) (* 1951), indischer Dramatiker und Regisseur 
 Prasanna (Schauspieler) (* 1982), indischer Schauspieler 

Prasanna ist der Familienname folgender Personen:

 R. Prasanna (* 1970), indischer Gitarrist und Komponist
 Raghunath Prasanna (1913–1999), indischer Flötist und Shehnaispieler 
 Rajendra Prasanna (* 1957), indischer Flötist  und Shehnaispieler 
 Viktor K. Prasanna (* 1956), indisch-US-amerikanischer Computeringenieur